Нода́р Валерья́нович Гваха́рия (; ) — советский ватерполист — подвижный нападающий, бронзовый призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта СССР (1960), заслуженный тренер СССР.

Карьера 
Выступал за тбилисское «Динамо» (1948—1951, 1956—1961) и московское «Динамо» (1951—1956), за сборную СССР выступал с 1951 по 1960 год. Чемпион СССР (1955), серебряный (1952, 1953, 1954, 1960) и бронзовый призёр (1958, 1959) чемпионатов СССР, серебряный призёр летней Спартакиады народов СССР 1956 года (в составе сборной Грузинской ССР). Окончил Грузинский институт физической культуры (1958). 

На Олимпийских играх 1956 года в составе сборной СССР выиграл бронзовую медаль. На турнире Гвахария провёл 4 матча и забил 4 гола. В 1958 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы в Будапеште. Победитель Международных дружеских спортивных игр молодёжи (1953), обладатель Кубка Италии (1957). 

После завершения карьеры перешёл на тренерскую работу, был главным тренером тбилисского «Динамо» (1960—1967), старшим тренером сборной СССР (1962—1964). Серебряный (1960, 1962, 1963) и бронзовый (1964, 1966) призёр чемпионата СССР. 

С 1977 по 1982 год работал заместителем председателя грузинского совета спортивного общества «Динамо».

С 2011 года в Тбилиси ежегодно проводится международный турнир среди юношей на Кубок Нодара Гвахария.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте парламентской библиотеки Грузии
 Биография на официальном сайте Олимпийского комитета Грузии
 Биография на сайте «Спортивная Россия»

Ватерполисты СССР
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1956 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Заслуженные тренеры СССР
Чемпионы СССР по водному поло
Ватерпольные тренеры СССР
Игроки ВПК «Динамо» Тбилиси
Тренеры ВПК «Динамо» Тбилиси
Выпускники Грузинского института физической культуры